PSL steht für:
 Polskie Stronnictwo Ludowe, gemäßigt konservative Volkspartei in Polen
 Perth Airport (Schottland) in Schottland (IATA-Flughafencode)
 in der Mathematik für die spezielle projektive lineare Gruppe
 Parallel Strand Lumber, der Holzwerkstoff Furnierstreifenholz
 das PSL-Scharfschützengewehr
 Paris Sciences et Lettres - Quartier latin, eine französische Universität
 Peter Scholl-Latour, einen deutschen Journalisten
 Portable Standard LISP, siehe Historische Dialekte von LISP
 die Premier Soccer League, die höchste Spielklasse im südafrikanischen Fußball
 Process Specification Language, eine Upper-Level-Ontologie zur Beschreibung von (Produktions-)Prozessen
 Property Specification Language, eine Beschreibungssprache für Eigenschaften von Hardware-Designs
 Powershell Scripting Language, eine Skript-Sprache für die neue Command-Shell von Microsoft
 die Paintball Sport Liga, eine deutsche Paintball-Liga
 photostimulierte Lumineszenz
 Parallel-Slalom beim Snowboarden
 Public Suffix List, eine Liste von Domains
 Process Sensitivity Level, Maß der Elektronik zur Empfindlichkeit eines Bauteils
 Pakistan Super League, ein pakistanisches Cricketturnier ausgetragen im Twenty20-Format
 Partido Social Liberal, brasilianische politische Partei

PSL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Słupecki in der Woiwodschaft Großpolen

psl steht für:
 Puertoricanische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung